Dvor (Kroatië)

In Slovenië:
Dvor (Ljubljana)
Dvor (Šmarje pri Jelšah)
Dvor (Šmartno pri Litiji)
Dvor (Žužemberk)

 Doppler VOR, een type VOR dat gebruikmaakt van het dopplereffect